Ženská dvouhra Generali Ladies Linz 2016 probíhala uprostřed října 2016. Do singlové soutěže lineckého tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla pátá nasazená Ruska Anastasija Pavljučenkovová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Dominika Cibulková.

Vítězkou se stala druhá nasazená slovenská tenistka Dominika Cibulková, která ve finále porazila nenasazenou Viktoriji Golubicovou ze Švýcarska po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala po triumfech v Katovicích a Eastbourne třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Titulem si navíc zajistila, jako sedmá v pořadí, start na Turnaji mistryň.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2016
WTA Tour 2016